

Geografia

Austria 
 Mitterdorf – frazione di Sankt Peter am Kammersberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Mitterdorf an der Raab – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Mitterdorf im Mürztal – ex comune ora frazione di Sankt Barbara im Mürztal, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Italia 
 Mitterdorf – nome tedesco di Villa di Mezzo, frazione del comune di Caldaro sulla Strada del Vino nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 Mitterndorf – pagina di disambiguazione